

Ouro Verde est une municipalité de l'État de Santa Catarina
 Ouro Verde est une municipalité de l'São Paulo

 Ouro Verde de Goiás est une municipalité de l'État du Goiás
 Ouro Verde de Minas est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 Ouro Verde do Oeste est une municipalité de l'État du Paraná

Télévision 
 Ouro Verde, telenovela portugaise (2017).

Voir aussi